Als Kapseleule werden mehrere Arten von Schmetterlingen bezeichnet, die zu der Familie der Eulenfalter gehören:

 Baumwoll-Kapseleule
 Gemeine Kapseleule
 Gipskraut-Kapseleule
 Graubraune Leimkraut-Kapseleule
 Leimkraut-Kapseleule
 Nelken-Kapseleule
 Violettbraune Kapseleule
 Violettgraue Kapseleule
 Weißgefleckte Leimkraut-Kapseleule